Naselja:
 Goriška vas (Mirna Peč, Slovenija), naselje u općini Mirna Peč, Slovenija
 Goriška vas pri Škocjanu, naselje u općini Škocjan, Slovenija